Copei steht für:

 COPEI (kurz für Comité de Organización Política Electoral Independiente), politische Partei in Venezuela
 Friedrich Copei (1902–1945), deutscher Pädagoge